Stati Uniti d'America
Minturn – città della Contea di Lawrence, Arkansas
Minturn – città della Contea di Eagle, Colorado